Серия Гран-при по фигурному катанию сезона 2015/2016 — это комплекс ежегодных коммерческих турниров по фигурному катанию среди лучших фигуристов планеты (по рейтингу ИСУ), которые пройдут осенью и в начале декабря 2015 года. Спортсмены на 6 этапах серии будут соревноваться в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. За занятые места будут присуждены баллы от 15 (за первое) до 3 (за восьмое). Лучшие шесть спортсменов (пар) выступят в финале юниорской серии. Среди взрослых, в финале будет по семь участников (пар). Также в августе-октябре 2015 года пройдут этапы юношеского Гран-при; будут пройдены семь этапов. Финал состоится вместе с основным.

Участники 
В серии Гран-при по фигурному катанию сезона 2015—2016 имеют право принять участие фигуристы, достигшие возраста 15 лет на 1 июля 2015 года.

С прошлого сезона было принято решение допускать до соревнований серии Гран-при до 12 одиночников как среди мужчин так и женщин.

Чтобы принять участие в Гран-при сезона, фигуристы должны были заработать на турнирах до начала серии, как минимум, следующие баллы:

До юношеского Гран-при допускаются все желающие, но согласно квотам для каждой страны, на основе предыдущего чемпионата мира среди юниоров.

Взрослый турнир

Расписание 
ИСУ весной 2015 года определилось с местами и временем проведения этапов Гран-при на осень 2015 года. Финал было решено провести вновь в Барселоне.

Юношеский турнир 
ИСУ определилось с местами и временем проведения юниорских этапов Гран-при на август и осень 2015 года.

Квалификация на II зимние юношеские Олимпийские игры

Второй этап 
На этапах юниорского Гран-при будет проведён второй этап квалификации фигуристов на II зимние юношеские Олимпийские игры 2016 года в Лиллехаммер (Норвегия), которые состоятся в феврале следующего года.

Будут разыграны по 4 квоты у юношей и девушек и по 3 квоты в парах и спортивных танцах. В случае если представители хозяев в каком-либо из видов не квалифицируются обычным способом, то на Гран-при квоты будут уменьшены на одну для норвежских фигуристов.

 * — Норвегия отказалась от единственного места на Олимпиаде в мужском, парном катании и танцах на льду. Которые они получили как хозяева. Право выступить на соревнованиях получили: одиночник из Финляндии, спортивная пара из Южной Кореи и танцевальная пара из Чехии.

Резервные фигуристы 
Резервные фигуристы готовы будут выступить на зимних Олимпийских играх если возникнет невозможность выступить заявленных фигуристов, в случае если в этих странах отсутствовают запасные.

Баллы

Основной турнир 
За занятые на каждом этапе места спортсмены получат баллы по следующему принципу:

Юношеский турнир 
В юношеском Гран-при немного по-другому начисляются баллы.

Фигуристы, прошедшие в финал

Основной турнир 
По результатам серии Гран-при в финал прошли следующие спортсмены:

Юниорский турнир 
По результатам серии Гран-при среди юниоров, в финал прошли следующие спортсмены:

Взрослый состав Гран-при 

Взрослый состав участников Гран-при полностью регламинтируется правилами ИСУ. По результатам определяются участники Финала.

Медальный зачёт 
На прошедших шести этапах Гран-при должны были разыграны 24 комплекта медалей. Однако четвёртый этап в Бордо не был завершён. Было разыграно только 20 комплектов медалей. Данная таблица предоставлена после финала Гран-при.

Медальный зачёт юношеского Гран-при 
На семи этапах юношеского Гран-при были разыграны 25 комплектов медалей.

Примечания 

2015 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2015/2016